Startup - empresa geralmente recém-criada, em fase de desenvolvimento e pesquisa de mercado
Lean startup - derivação do lean manufacturing, aplicada ao empreendedorismo
Startup (Washington) 
Start-Up - série de televisão sul coreana

Desambiguação